Бжозовський () — польське прізвище.
 Зенон Беліна Бжозовський — граф, польський дипломат
 Зенон Бжозовський — польський зем'янин шляхетського походження.
 Крістіан Бжозовський — польський спортсмен.
 Максиміліян Бжозовський — православний шляхтич, військовик і урядник Великого князівства Литовського.
 Тадей Бжозовський — дев'ятнадцятий генерал Товариства Ісуса, перший глава ордену після його відновлення в 1814 році.
 Ян Галюх-Бжозовський — польський політичний діяч.

Польські прізвища